Ailersbach ist ein Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände im Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern:

 Ailersbach (Höchstadt an der Aisch), Kirchdorf der Stadt Höchstadt an der Aisch
 Ailersbach, Oberlauf bei Ailersbach des Wintersbachgrabens (zur Aisch) nach Voggendorf, Markt Uehlfeld; Abschnittsnamensfolge Ailersbach → Leitengraben → Wintersbachgraben
 Ailersbacher Weiher, vom Ailersbach entwässerte Fischweiher bei Ailersbach, Stadt Höchstadt an der Aisch 

Siehe auch:
 Ailsbach
 Aimersbach